Willemstad, la capitale de Curaçao.
 Willemstad, une ville du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas.
 Willemstad, un village de la Frise aux Pays-Bas.